Ogorevc je lahko:

  Ogorevc, naselje v občini Štore

 Ogorevc, priimek več znanih ljudi